Příjmení Wittmann nebo Witmann nosí více osobností:

 Blanche Wittmanová (1859–1913) – pacientka-figurantka Jeana Martina Charcota
 Elias Wittmann alias Widemann (činný kolem 1641 – 1648) – bavorský grafik a rytec raného baroka
 Franz Wittmann (1950) (* 1950) – rakouský rallyeový závodník, otec Franze nar. 1983
 Franz Wittmann (1983) (* 1983) – rakouský rallyový závodník, syn Franze nar. 1950
 Fritz Wittmann (1933–2018) – německý politik
 Heinz-Günter Wittmann (1927–1990) – německý biochemik
 Heinz Wittmann (* 1943) – německý fotbalista
 Jürgen Wittmann (* 1966) – německý fotbalový trenér
 Max Wittmann, celým jménem Maxmilian Wittmann (1941–2011) – český hudební publicista, skladatel, editor, dirigent a producent
 Michael Wittmann (1914–1944) – německý tankový velitel za druhé světové války, kapitán
 Michal Witmann (Wittmann; † 1621) – pražský novoměstský radní, popravený na Staroměstském náměstí
 Paul Wittmann (1830–1889) – rakouský státní úředník a politik z Terstu
 Rudolf Wittmann (1912–1944) – fotbalista
 Scott Wittman (* 1955) – americký režisér, textař a spisovatel

Podobné příjmení 
 Walt Whitman